Observatie- en behandelingscentrum, centrum voor diagnose & hulpverlening aan minderjarigen.
Oriental Bird Club, vereniging ter bevordering van de ornithologie in het Oriëntaals gebied.
 On-Board Courier, koerier per vliegtuig
 On Board Computer, in gebruik bij Altera NIOS